Quartetto n. 4 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 4 di Franz Schubert